Андрю Доналдс () е ямайски музикант и певец известен както със собствената си солова кариера, така и като част от немския музикален проект Енигма, начело с Майкъл Крету. Доналдс става най-известен с песента си Mishale, която през 1995 достига 38 позиция в Билборд Hot 100. Първата си изява за Енигма прави в албума The Screen Behind the Mirror, където заедно с Рут-Ан Бойл са главни вокалисти на продукцията. Бързо след това той става неизменна част от екипа на проекта и участва в последвалите албуми: Voyageur и A Posteriori. От 1999 г. Майкъл Крету е продуцент на някои от соловите изпълнения на Доналдс, който има издадени 5 самостоятелни албума.

Дискография

Соло албуми

Сингли

Съвместна работа с Енигма

Външни препратки 
 Профил в MySpace
 Андрю Доналдс в Last.fm
 Андрю Доналдс в Enigmamusic.com

Ямайски певци
Енигма